Бонанса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 37.3 км². Население — 102 человека (на 2010 год). Расстояние — 137 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Уэски